Nikolai Konstantinow () ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Pantelejewitsch Konstantinow (1920–1982), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Nikolai Pawlowitsch Konstantinow (1908–1991), sowjetisch-russischer Generalleutnant